Propheter ist der Familienname folgender Personen:

 Jerome Propheter (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Otto Propheter (1875–1927), deutscher Porträtmaler